Toponímia:
 Adrian (Geòrgia), població dels Estats Units a l'estat de Geòrgia
 Adrian (Michigan), ciutat i capital del comtat de Lenawee a l'estat de Michigan (EUA)
 Adrian (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota
 Adrian (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri
 Adrian (Oregon), població dels Estats Units a l'estat d'Oregon
 Adrian (Texas), població dels Estats Units a l'estat de Texas
 Adrian (Wisconsin), poble al comtat de Monroe a l'estat nord-americà de Wisconsin
 Biografies:
 Adrian, sobrenom d'Adrian Adolph Greenberg (Naugatuck, Connecticut, Estats Units, 1903 - Hollywood, Califòrnia, 1959), modista i sastre estatunidenc
 Edgar Douglas Adrian (Londres, Anglaterra 1889 - Cambridge 1977), neuròleg anglès guardonat amb el Premi Nobel de Medicina o Fisiologia
 Marie Adrian (Lió, 1776— 1793), costurera francesa que defensà la ciutat de Lió durant el setge de la Convenció Nacional
 Nathan Adrian (Bremerton, Washington, Estats Units, 1988), nedador nord-americà, guanyador de sis medalles olímpiques
 Vera Adrian (Windhoek, 1993), ciclista de Namíbia